Plechý / Plöckenstein är ett berg i Tjeckien, på gränsen till Österrike.   Det ligger i regionen Södra Böhmen, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Prag. Toppen på Plechý / Plöckenstein är  meter över havet.

Terrängen runt Plechý / Plöckenstein är huvudsakligen kuperad. Plechý / Plöckenstein är den högsta punkten i trakten. Runt Plechý / Plöckenstein är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Volary,  km norr om Plechý / Plöckenstein. I omgivningarna runt Plechý / Plöckenstein växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Södra Böhmen
Berg i Tjeckien 1000 meter över havet eller högre